Плохій — прізвище.

 Плохій Валерій Семенович ( 1947) — державний діяч, український дипломат.
 Плохій Сергій Миколайович ( 1957) — українсько-канадсько-американський історик, професор української історії та директор Українського наукового інституту у Гарварді.